Онгкучах-Кёлюе () — топоним (тип: лимноним) в России якутского происхождения.

 Онгкучах-Кёлюе — озеро, в левобережье р. Колыма, юго-восточнее оз. Багылла, Республика Саха (Якутия), координаты 68°12’с. ш. 156°44’в. д..
 Онкучах-Кёлюе — озеро, Республика Саха (Якутия), координаты 69°17’с. ш. 150°25’в. д..
 Онкучах-Кёлюе — озеро, Республика Саха (Якутия), координаты 68°43’с. ш. 153°42’в. д..

Примечания

См. также 
 Онгкучах
 Онгкучах-Кюель